Morava heißen folgende geographische Objekte:
 Mähren, Landesteil Tschechiens  (tsch./slowak.)
 March (Fluss), Hauptfluss von Mähren, Grenzfluss von Österreich und der Slowakei, zur Donau nahe Bratislava (tsch./slowak.)
 Morava (Fluss), Velika Morava, Nebenfluss der Donau in Serbien
Morava e Binçës, Binačka Morava, Nebenfluss der Südlichen Morava in Kosovo und Nordmazedonien
 Südliche Morava, Quellfluss der Velika Morava in Serbien
 Westliche Morava, Quellfluss der Velika Morava in Serbien
 Dolní Morava, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlici, Tschechien (Niedermohrau)
 Morava-Gebirge, Bergzug in Albanien
 Moravska banovina im Königreich Jugoslawien
 Morava (Burg), Burg in Tschechien

Morava ist der Familienname folgender Personen:
 Georg J. Morava (geb. Jiří Morava; 1932–2012), tschechisch-österreichischer Schriftsteller und Literaturhistoriker
 Jack Morava (* 1944), US-amerikanischer Mathematiker

Morava, Weiteres:
 Let L-200 Morava, ein tschechisches Reiseflugzeug des Flugzeugherstellers LET in Kunovice
 Morava (Album), Jazzalbum von George Mraz (2001)

Siehe auch:
 Morawa (Verlag)